Invenius ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Invenius (* 2000), finnischer Biathlet
 Tuukka Invenius (* 1997), finnischer Biathlet